Benjamin Hauber (ur. 24 października 1981) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSV Isny im Allgäu, drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w 1999, drużynowy wicemistrz Niemiec w 1998.

4 lutego 1999 w Saalfelden am Steinernen Meer zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w drużynie, w której wystąpił wraz z Uli Baslerem, Marcelem Schaffrathem i Georgiem Späthem. Na 85-metrowym obiekcie Hauber skoczył 83,5 i 88,5 metra. Za skoki uzyskał notę 231,5 punktu.

Ponadto startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1998/1999. Zajął wtedy 170. miejsce z dorobkiem 38 punktów.

W 1998 zdobył srebrny medal mistrzostw Niemiec w drużynie. W skład jego zespołu (Badenia-Wirtembergia II) weszli także Mathias Witter, Christof Duffner i Alexander Herr. Zwycięzcą zawodów został natomiast pierwszy zespół Badenii-Wirtembergii (Hansjörg Jäkle, Martin Schmitt, Dieter Thoma, Sven Hannawald). W tym samym roku Hauber zwyciężył w Pucharze Niemiec juniorów do lat 17.

18 stycznia 1994 poprawił rekord 30-metrowej skoczni w Oberstdorfie. Uzyskał wówczas 32,5 metra i został rekordzistą obiektu.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981